Llamas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Juntas de Ixtapan, ort, Delstaten Mexiko, Tejupilco,

Spanien 

 Llamas de la Ribera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar